Sukov steht für:

 Sukov, eine Gemeinde in der nördlichen Ostslowakei
 ist der Nachname von Leander Sukov – Schriftsteller

Siehe auch:
 Suková, Sukow (Begriffsklärung)
 Sukō
 Suco
 Succo
 Succow